Хахаке ( — восток) — один из пяти районов Уоллиса и Футуны, расположенный на острове Уоллис в Тихом океане. Это — часть королевства Увеа.

География 
Хахаке находится в середине острова Уоллис и граничит с районами Мюа и Иифо. Административным центром Хахаке является деревня Мата-Уту.

Район распространяется на 6 деревень.

Примечания 

Административное деление Уоллиса и Футуны